Niemcy:
 Elster (pol. Elstera) – rzeka
 Bad Elster – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Vogtland
 Elster (Elbe) – dzielnica Zahna-Elster

Osoby:
 Jon Elster – norweski filozof
 Julius Elster – niemiecki fizyk
 Pola Elster – żydowska działaczka społeczna
 Zuzanna Elster – polska harfistka

Zobacz też:
 Elbe-Elster
 Zahna-Elster